Gabriel I puede referirse a:

 Gabriel I de Alejandría (f.920), papa copto de Alejandría.
 Gabriel I de Constantinopla, 1596
 Gabriel I de Hungría (1580–1629), rey de Hungría, príncipe de Transilvania.
 Gabriel I de Montgomery (1530-1574), conde de Montgomery, señor de Lorges.